Dehler ist der Familienname folgender Personen:

 Brit Claudia Dehler, deutsche Schauspielerin
 Franz Dehler (1888–1970), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Joseph Dehler (* 1944), deutscher Autor und Hochschullehrer 
 Klaus Dehler (1926–2005), deutscher Arzt und Politiker (FDP)
 Peter Dehler (* 1963), deutscher Dramatiker und Regisseur
 Robert Stephen Dehler (1889–1966), kanadischer Ordensgeistlicher
 Thomas Dehler (1897–1967), deutscher Politiker (DDP und FDP)
 Thomas Dehler (Schauspieler) (* 1961), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Wolfgang Dehler (1936–2003), deutscher Schauspieler
 Wolfram Dehler (1943–2007), deutscher Botaniker und Ornithologe
 Willi Dehler (????–????), deutscher Yachtbauer, Gründer der Dehler-Werft

Siehe auch:
 Thomas-Dehler-Stiftung, parteinahe Stiftung im Freistaat Bayern mit Sitz in München
 Theler